Sveta Helena ili sveta Jelena, svetica
 Sveta Jelena (Međimurje), povijesni lokalitet u Međimurskoj županiji
 Sveta Jelena (Mošćenička Draga), naselje u općini Mošćenička Draga
 Sveta Jelena (Senj), gradsko naselje Senja

Vidi i:
 Sveta Helena (razdvojba)